Amba ( arabiska: عمبة , hebreiska : עמבה ) är en syrlig mango- ättiksgurkkrydda populär i Mellanöstern ( särskilt irakiska och israeliska rätter ) men också populärt i Indien. Dess namn härstammar från sanskrit för mango.

Det är oftast tillverkad av mango, vinäger, salt, senap, gurkmeja, chili och bockhornsklöver, i likhet med salta mango chutney.
 
Amba används oftast i irakisk mat, särskilt som en kryddig sås som ska läggas till fiskrätter, falafel, kubbah , kebab och ägg. Amban är från början en krydda men som man kan göra en sås av (vilket är mest populärt). Man kan köpa olika sorters amba i orientaliska affärer, de mest vanliga är israeliska irakiska och indiska amban.

Referenser 

Kryddor och kryddblandningar
Mat och dryck i Irak
Mat och dryck i Israel